In Deutschland gibt es mehrere Schulen, die den Namen Konrad Dudens tragen:

 Das 1342 gegründete Konrad-Duden-Gymnasium Wesel, welches Konrad Duden als Schüler besuchte und zu dessen Ehren 1985 umbenannt wurde.
 Das 1366 gegründete staatliche Dr.-Konrad-Duden-Gymnasium Schleiz. Bis 1876 lehrte Konrad Duden an dieser Anstalt, die 1961 dessen Namen annahm.
 Die Konrad-Duden-Schule (Bad Hersfeld) wurde im Jahre 1570 vom Hersfelder Abt Michael als Klosterschule gegründet. Von 1876 bis 1905 war Konrad Duden am damaligen Königlichen Gymnasium zu Hersfeld Direktor. Zu Ehren von Konrad Duden wurde die Schule 1980 nach ihm umbenannt.

Duden